Província de Petsamo — província da Finlândia de 1921 a 1922
 Batalha de Petsamo (1939)
 Pechengsky — distrito da Rússia, antigamente conhecido como Petsamo
 Pechenga — assentamento de tipo urbano da Rússia, antigamente conhecido como Petsamo

Desambiguações de topônimos